Серва́нтес () — испанская фамилия и топоним:

Известные носители фамилии 
 Сервантес, Алан (род. 1998) — мексиканский футболист.
 Сервантес, Висенте (1758—1829) — испанский ботаник, химик и аптекарь.
 Сервантес Уэгун, Иньиго (род. 1989) — испанский теннисист.
 Сервантес, Мануэль (род. 1955) — испанский футбольный вратарь, футболист года в Испании—1983/84.
 Сервантес, Мария (1885—1981) — кубинская певица, пианистка и композитор.
 Сервантес, Мигель де (1547—1616, Мадрид) — всемирно известный испанский писатель и солдат.
Сервантес, Мелисса (род. 1986) — мексикано-американская женщина-рестлер, известная под именем Тандер Роза.
 Сервантес, Хорге — псевдоним Джорджа Ван Паттена, садовода и автора книг, специализирующегося в культивации марихуаны.
 Сервантес Каванаг, Игнасио (1847—1905) — кубинский пианист и композитор. Отец Марии Сервантес.

Топоним 
 Сервантес (Луго) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия.
 Сервантес (звезда) — одно из названий звезды μ Жертвенника.
 Сервантес (кратер) — кратер на Меркурии.

См. также 
 Международный конкурс пианистов имени Игнасио Сервантеса
 ARA Cervantes (D-1)